Canadian Soccer League, principal lliga de futbol del Canadà
 CSL Behring, empresa multinacional farmacèutica
 Unió Democristiana-Partit Popular Txecoslovac (en txec Křesťanská a Demokratická Unie - Československá Strana Lidová, KDU–ČSL), partit polític de la República Txeca
 Capgirament de la Substitució Lingüística, teoria en el marc de la sociologia del llenguatge